

Toponyme 
Aso est un nom de lieu notamment porté par :
 mont Aso, plus grand volcan actif du Japon ;
 Aso, une ville japonaise de la préfecture de Kumamoto ;
 Aso, un fleuve de la région des Marches en Italie.

Patronyme 

 est un nom de famille japonais. Il serait le  le plus porté au Japon.

On trouve plusieurs personnalités de la même famille portant ce nom en politique :
 , industriel propriétaire de mines de houille et homme politique ;
 , petit-fils de Takichi Asō, homme politique et chef d'entreprise ;
 , fille de Takakichi Asō, devenue Princesse Tomohito de Mikasa le 21 mai 1980 ;
 , fils de Takakichi Asō, homme politique,  Premier ministre du Japon ;
 , l'épouse de Tarō Asō  ;
 , fils de Takakichi Asō, chef d'entreprise.

Mais aussi :
 , femme d'affaires, ex-idole japonaise des années 1980, chanteuse et actrice ;
 , seiyū (doubleuse japonaise) ;
 , chanteuse et actrice japonaise ;
 , mangaka ;
 , né , seiyū ;
 Vince Aso (né en 1995), un joueur de rugby néo-zélandais.

Prénom 
Aso est un prénom masculin, selon la liste des prénoms kurdes.

Sigle 

ASO peut faire référence à :
 Address Supporting Organization, une organisation d'avis sur Internet ;
 Amaury Sport Organisation, un organisateur d'événements sportifs, dont le Tour de France ;
 American Symphony Orchestra, un orchestre américain ;
 Association Sportive Océane (loi de 1901), un club familial sportif fondé en 1936 sur l'île d'Oléron ;
 , un outil utilisé en génétique, c'est un petit bout d'ADN synthétique complémentaire d'une partie de l'ADN d'un allèle.
 Association sportive olympique de Chlef, un club algérien de football basé à Chlef.

Code 
ASO peut faire référence à :
 .

Notes et références 

Code
Patronyme japonais